Ранчо Нуево дел Љанито има више значења:

 Ранчо Нуево дел Љанито (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Нуево дел Љанито, Лос Аревало (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику